Милан Обрадовић (Брус, 27. децембра 1999) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Јавор из Ивањице.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Јавора
Фудбалери Суперлиге Србије
Брусјани